Бумажников — многозначный термин.

 Бумажников — жилой микрорайон в Комсомольском районе города Набережные Челны. 

 Бумажников, Алексей Осипович (1750—1814) — российский купец и религиозный деятель; расколоучитель.